Torosaurus (do latim "lagarto perfurado") foi uma espécie de dinossauro herbívoro e quadrúpede que viveu durante o período Cretáceo. Media em torno de 7 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e pesava de 4 a 8 toneladas.

O Torosaurus viveu na América do Norte e foi descoberto em 1891 por John Bell Hatcher, sendo batizado pelo seu patrão, Othniel Charles Marsh.

Descrição 
A característica mais marcante deste dinossauro é a placa óssea que tinha na parte de trás da cabeça. O crânio com a gola pode medir até 2,6 metros de comprimento. Tinha três chifres na cabeça, um pequeno no bico e dois mais sobre os olhos.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Ligações externas 
 

Triceratopsini
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 1891